Mumford ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Mumford (* 1930), US-amerikanischer Geistlicher der Pfingstbewegung
 Catherine Mumford (1829–1890), der Geburtsname von Catherine Booth, Gründerin der Heilsarmee
 David Bryant Mumford (* 1937), englischer Mathematiker
 Don Mumford (1954–2007), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Eloise Mumford (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Enid Mumford (1924–2006), britische Wissenschaftlerin
 Ethel Mumford (1878?–1940), amerikanische Autorin
 Frank Mumford († 2014), britischer Puppenspieler
 George Mumford († 1818), US-amerikanischer Politiker
 Gurdon S. Mumford (1764–1831), US-amerikanischer Politiker
 Jeffrey Mumford (* 1955), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 John Mumford (1918–1999), australischer Sprinter
 Lawrence Quincy Mumford (1903–1982), US-amerikanischer Bibliothekar
 Lewis Mumford (1895–1990), US-amerikanischer Architekturkritiker und Wissenschaftler
 Marcus Mumford (* 1987), britischer Sänger und Frontmann der britischen Band Mumford & Sons
 Mary Mumford, 15. Lady Herries of Terregles (1940–2017), schottische Peeress
 Paul Mumford (1734–1805), US-amerikanischer Politiker
 Peter Mumford (1922–1992), britischer anglikanischer Theologe
 Reid Mumford (* 1976), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer

Mumford ist der Name folgender Orte:
 Mumford (Texas), Texas, Vereinigte Staaten
 Mumford (Ghana), Gomoa District, Ghana

Sonstiges:
 Mumford Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Mount Mumford, Berg im Palmerland, Antarktika